Theobald I van Bar, graaf van Bar
Theobald II van Bar, graaf van Bar
Theobald van Bar (bisschop), van Luik
Theobald van Bar-Pierrepont